Marapalalo (Shoshong), località del Botswana
Marapalalo (Molepolole), località del Botswana